Niemcy:
 Harbach – dzielnica Grünberga
 Harbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Altenkirchen

Inne:
 Harbach – pałac

Zobacz też:
 Moorbad Harbach